Kreis Cammin steht für: 

 Kreis Cammin, ehemaliger Landkreis in Pommern; siehe: Landkreis Cammin i. Pom.
 Kreis Cammin, ehemaliger Landkreis in Westpreußen; siehe: Kreis Kamin